Kraam kan syfta på:

Kraam (ätt) – medeltida svensk frälseätt.

Geografi

Tyskland 

 Kraam, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,